Patricia Ramírez puede referirse a:

Patricia Ramírez, activista trans argentina
Patricia Ramírez, cantante hondureña
Patricia Ramírez, actriz mexicana
Patricia Ramírez, académica mexicana